Кубок обладателей кубков 1972 — шестой розыгрыш второго по значимости турнира, победу в котором второй раз подряд одержал итальянский клуб  Олимпия Милан, в финале обыгравшая югославскую  Црвена Звезду.

1-ый раунд

1/8 финала

Групповой этап

Группа А

Группа Б

1/2 финала

Финал

Победитель

Ссылки 
  

1971 год в баскетболе
1972 год в баскетболе